Балабани — шляхетський рід Поморскь походження
 Балабани — присілок, Слободський район, Кіровська область, Росія